Rönnskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunerna Föglö och Lemland i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 23 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 270 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 270 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Ön höjer sig omkring 5 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Platser i Finland med fyranordning
Öar i Föglö